Сент-Анастази ():
 Сент-Анастази — коммуна во Франции, в департаменте Гар.
 Сент-Анастази — коммуна во Франции, в департаменте Канталь.
 См. также 
 Сент-Анастази-сюр-Иссоль — коммуна во Франции, в департаменте Вар.